

Teste di serie 

  Varvara Lepchenko (ultimo turno)
  Anna-Lena Friedsam (ultimo turno)
  Nao Hibino (primo turno)
  Denisa Allertová (ultimo turno)
  Zarina Dijas (primo turno)

  Zheng Saisai (qualificata)
  Lucie Hradecká (ritirata)
  Kateryna Bondarenko (secondo turno)
  Carina Witthöft (primo turno)

Qualificate 

  Zheng Saisai
  Cvetana Pironkova

  Jana Čepelová
  Jaroslava Švedova

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2016
WTA Tour 2016